1054 км, 1054-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1054 км, Ост. пункт 1054 км — станция, Казахстанская железная дорога (Казахстан). Код 677421.

 1054 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Горьковская железная дорога (Кировская область). Код 273925.

 1054 км — пост, Одесская железная дорога (Кировоградская область). Код 413536.
 1054 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Донецкая железная дорога (Луганская область). Код 508755.
 1054 км — пост, Донецкая железная дорога (Луганская область). Код 500927.